Als Kabinett Rohani werden folgende iranische Regierungen bezeichnet: 

 Kabinett Rohani I, von 2013 bis 2017
 Kabinett Rohani II, seit 2017